Haukadalur kan syfta på följande platser:

Island 

 Haukadalur (dal i Island, Västlandet), 
 Haukadalur (dal i Island, Västfjordarna), 
 Haukadalur, dal i Suðurland 

Robotskapade Islandförgreningar